10 francs, ou dix francs fait référence à plusieurs pièces de monnaie ou billets de banque d'une valeur de 10 francs :

Numismatique

Franc français

Pièces de monnaie
 Émissions type courant :
 10 francs Turin (1929-1934, 1936-1939 et 1945-1949)
 10 francs Guiraud (1950-1955 et 1957-1958)
 10 francs Hercule  (1965-1973)
 10 francs Mathieu (1974-1987)
 10 francs République (1986)
 10 francs Génie de la Bastille (1988-2001) 

 Émissions de monnaies en or :
 10 francs Cérès (1850-1851)
 10 francs Napoléon III (1854-1868)
 10 francs Coq ou 10 francs Marianne (1899-1901, 1905-1912 et 1914)
 10 francs Cérès (1878,1889 1895-1896 et 1899)

 Émissions commémoratives :
 10 francs Léon Gambetta (1982)
 10 francs Conquête de l'espace (1983) 
 10 francs Stendhal (1983)
 10 francs François Rude (1984)
 10 francs Victor Hugo (1985)
 10 francs Robert Schuman (1986)
 10 francs Millénaire Capétien (1987)
 10 francs Roland Garros (1988)
 10 francs Montesquieu (1989)

Billets de banque
 10 francs Minerve (1916)
 10 francs Mineur (1941)
 10 nouveaux francs Richelieu (1959)
 10 francs Voltaire (1963)
 10 francs Berlioz (1972)

Franc belge

 10 francs Léopold Ier (1849-1850)
 10 francs Albert Ier (1930)
 10 francs Baudouin (1969-1979)

Franc suisse

Pièces de monnaie 
 Émissions de monnaies en or :
 10 francs Vreneli (1911-1916 et 1922)

 Émissions commémoratives :

 10 francs Cervin (2004)
 10 francs Jungfrau (2005)
 10 francs Piz Bernina (2006)
 10 francs Bouquetin (2007)
 10 francs Aigle royal (2008)
 10 francs Cerf élaphe (2009)
 10 francs Marmotte (2010)
 10 francs Zibelemärit (2011)

Billets de banque 
 Billet de 10 francs suisse

Notes et références